Alan Pascoe (1947-), athlète britannique, spécialiste des haies
 Francis Polkinghorne Pascoe (1813–1893), un entomologiste anglais s'étant intéressé principalement aux coléoptères
 John Pascoe Fawkner (1792–1869), un des premiers pionniers de la région de Melbourne
 Len Pascoe (né en 1950), un ancien joueur de cricket australien
 Roegchanda Pascoe (née dans les années 1970), une militante sud-africaine